Berté oder Bertè ist der Familienname folgender Personen:

 Domenica Bertè, eigentlicher Name von Mia Martini (1947–1995), italienische Sängerin
 Emil Berté (1898–1968), österreichischer Komponist
 Giulio Bertè (1897–1967), italienischer Architekt des Futurismus
 Heinrich Berté (1857–1924), österreich-ungarischer Komponist
 Loredana Bertè (* 1950), italienische Sängerin

Siehe auch:
 Berthe